Gulyás Andrea (1971) kormánytisztviselő, a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára
 Gulyás Andrea (1982) képzőművész